Plaats in Indonesië
 Tlogo Rejo (Rawajitu Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung
 Tlogo Rejo (Kaligesing), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Tlogorejo, doorverwijspagina